Teulada (Italië), een gemeente op het Italiaanse eiland Sardinië
Teulada (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante